

História 
 Graf — título nobiliárquico histórico germânico

Pessoas 
Clemens August von Galen — cardeal alemão também conhecido como Graf von Galen (Conde von Galen)
Anton Graff — pintor suíço

Geografia 
Graf (Iowa) — cidade no estado de Iowa, Estados Unidos
De Graff (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota, Estados Unidos
De Graff (Ohio) — vila no estado de Ohio, Estados Unidos
3202 Graff — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos